Ferranti — британская компания по производству электротехнического оборудования (военная электроника, распределительные устройства) и компьютерной техники. Располагалась в Большом Манчестере. Производитель первого в мире коммерческого компьютера  (1951). Входила в фондовый индекс FTSE 100. Обанкротилась и прекратила существование в 1993 году.

Ссылки 
 Документация на продукцию Ferranti на сайте bitsavers.org

Производители электроники Великобритании
Компании, имевшие листинг акций на Лондонской бирже
 
Исчезнувшие компании Великобритании